L'aire urbaine de Tarbes est une aire urbaine française centrée sur la ville de Tarbes.

Caractéristiques 

En 2020, l'Insee définit un nouveau zonage d'étude : les aires d'attraction des villes. L'aire d'attraction de Tarbes remplace désormais son aire urbaine, avec un périmètre différent.

D'après la définition qu'en donne l'INSEE, l'aire urbaine de Tarbes est composée de 110 communes, situées dans les Pyrénées-Atlantiques (1) et les Hautes-Pyrénées (109).

L'aire urbaine de Tarbes comptait  habitants en 2017.

14 communes de l'aire urbaine appartiennent à l'unité urbaine de Tarbes, pôle urbain de l'aire urbain. 5 communes appartiennent à l'unité urbaine de Juillan, cinquième agglomération départementale.

Le tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine sur les départements (les pourcentages s'entendent en proportion du département) :

Communes 

Liste des communes appartenant à l'aire urbaine de Tarbes selon la nouvelle délimitation de 2010 et sa population municipale en 2017 (liste établie par ordre alphabétique) :

Évolution démographique 

L'évolution démographique ci-dessous concerne l'aire urbaine selon le périmètre défini en 2010.

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des communes des Pyrénées-Atlantiques
 Liste des communes des Hautes-Pyrénées

Références 

Tarbes
Tarbes